Nevidzany est une commune slovaque du district de Prievidza ;
 Nevidzany est une commune slovaque du district de Zlaté Moravce.